Maipú pode referir-se aos departamentos argentinos:

Maipú (departamento do Chaco)
Maipú (departamento de Mendoza)

Desambiguação